Tardes ist der Name

 einer französischen Gemeinde im Département Creuse, siehe Tardes (Creuse)
 eines Nebenflusses des Cher in Frankreich, siehe Tardes (Fluss)